

Miejscowość w Polsce 
 Nowe Sioło – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim w gminie Cieszanów

Miejscowości na Ukrainie 
 Nowe Sioło – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie lwowskim
 Nowe Sioło – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Nowe Sioło – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim

Miejscowości na Białorusi 
 Nowe Sioło – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś
 Nowe Sioło – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
 Nowe Sioło – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.

Administracja 
 Nowe Sioło – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1941–1944
 Nowe Sioło – dawna gmina wiejska w powiecie zbaraskim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej